Il singolare del South Australian Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mark Woodforde era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–5, 1–6, 7–5 Patrik Kühnen.

Teste di serie

  Andrej Česnokov (primo turno)
  Darren Cahill (primo turno)
  Slobodan Živojinović (primo turno)
  Mark Woodforde (campione)

 Wally Masur (quarti di finale) 
 John Frawley (primo turno) 
 Patrik Kühnen (finale) 
 Jason Stoltenberg (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Australian Open 1989